Аска́ния-Но́ва — многозначный топоним в Чаплинском районе Херсонской области Украины:

 Аскания-Нова — заповедник.
 Аскания-Нова — посёлок городского типа.